bł. Włodzimierz Ghika (1873–1954) – rumuński ksiądz
 bł. Włodzimierz Laskowski (1886–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Włodzimierz Pryjma (1906–1941) – greckokatolicki kantor, męczennik

Zobacz też: Święty Włodzimierz